Suellesi – abitanti di Suelli
Suellesi – abitanti di Suello